Морозовка — железнодорожная станция Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги. Находится на территории Ханкайского района Приморского края России.

Станция Морозовка была основана в 1941 году. При ней вырос посёлок железнодорожников Морозовка (официальный статус селения — железнодорожная станция). Располагается в 4 км от села Мельгуновка.

С 2008 года на линии Сибирцево — Новокачалинск грузовые и пассажирские операции не производятся.

Примечания 

Станции Владивостокского региона Дальневосточной железной дороги